Sezon 1992/93 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 FC Martigues
 Angers SCO
 AS Cannes

Najlepsi strzelcy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
1992 w piłce nożnej
1993 w piłce nożnej
1992 we Francji
1993 we Francji